Drysdale ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Robert Drysdale (1829–1907), englischer Arzt und Gründer der Malthusian League (1877)
 Cliff Drysdale (* 1941), südafrikanischer Tennisspieler
 Don Drysdale (1936–1993), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Drysdale (1825–1904), englischer Sexualforscher
 Jamie Drysdale (* 2002), kanadischer Eishockeyspieler
 Kathryn Drysdale (* 1981), britische Schauspielerin
 Mahé Drysdale (* 1978), neuseeländischer Ruderer
 Russell Drysdale (1912–1981), australischer Maler
 Taylor Drysdale (1914–1997), US-amerikanischer Schwimmer

Drysdale heißt der Fluss
 Drysdale River in den Kimberleys in Australien

Drysdale heißt der Ort
 Drysdale (Victoria) in Australien

Drysdale ist eine Insel
 Drysdale (Northern Territory) in Australien im Northern Territory